Rezultati alpskega smučanja na XVII. zimskih olimpijskih igrah.

Moški

Smuk 
Tekmovanje je potekalo 13. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje je potekalo 17. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje je potekalo 23. februarja.

Slalom 
Tekmovanje je potekalo 27. februarja.

Kombinacija 
Tekmovanje v smuku je potekalo 14. in slalomu 25. februarja.

Ženske

Smuk 
Tekmovanje je potekalo 19. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje je potekalo 15. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje je potekalo 24. februarja.

Slalom 
Tekmovanje je potekalo 26. februarja.

Kombinacija 
Tekmovanje v smuku je potekalo 20. in slalomu 21. februarja.

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994